In 1926/27 werd het twaalfde voetbalkampioenschap van Noord-Thüringen gespeeld, dat georganiseerd werd door de Midden-Duitse voetbalbond. Erfurter SC 95 werd kampioen en plaatste zich voor de Midden-Duitse eindronde. De club versloeg SC Köthen 09 en verloor dan van SC 06 Oberlind. 

SuS 07 Arnstadt veranderde de naam in BC 07 Arnstadt. FC Borussia Erfurt en SV Erfurt 05 fuseerden tot TSV Schwarz-Weiß Erfurt.

Gauliga

Externe links
 fussball-historie.de
 Euroleagues

Noord-Thürings voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1926/27